Серге́й Вита́льевич На́дал (; ) — украинский политик. Городской голова Тернополя с 2010 года. Член партии Всеукраинское объединение «Свобода».

Биография 
Родился 1 января 1975 в семье врачей в Тернополе.

В 1991 году окончил общеобразовательную школу № 17 в г. Тернополе. С 1991 года учился в Тернопольском коммерческом институте, который окончил в 1995 году и получил высшее образование по специальности «экономист, экономика и управление производством». В 1997 году окончил Тернопольскую академию народного хозяйства по специальности «Учет и аудит». В 2001 г. окончил Тернопольскую академию народного хозяйства по специальности «Финансы» и получил квалификацию магистр.

С июля 1994 по сентябрь 2005 года работал в ДПИ в г. Тернополе на должностях от государственного налогового инспектора до начальника управления.

С сентября 2005 года работал в должности начальника отдела ГНА в Тернопольской области, с июля 2007 года по апрель 2010 года работал в должности первого заместителя председателя ГНА в Тернопольской области. Присвоено звание советник налоговой службы первого ранга.

С апреля 2010 года по июль 2010 года работал начальником Староконстантиновского ОГНИ Хмельницкой области.

С июля 2010 года по ноябрь 2010 года работал в Тернопольской областной организации Всеукраинского объединения «Свобода».

15 марта 2009 года избран депутатом Тернопольского областного совета (фракция ВО «Свобода»). Председатель Комиссии по вопросам социально-экономического развития, промышленной политики, транспорта и связи, инвестиций, предпринимательства, внешнеэкономической деятельности. Руководитель Тернопольской областной общественной организации «Украинцы помогают украинцам».

31 октября 2010 — избран городским головой Тернополя. Победил с результатом 25 988 (27,4 %) голосов, значительно опередив тогдашнего городского голову Романа Заставного.

30 ноября 2010 — приступил к исполнению обязанностей городского головы.

Является почетным президентом футбольного клуба «Тернополь».

Личная жизнь 
Отец — Надал Виталий Андреевич — 1950 года — пенсионер.

Мать — Надал Любовь Степановна — 1950 года, врач Тернопольской городской больницы скорой помощи.

Женат: жена — Надал (Вербовая) Елена Богдановна, 1971 года рождения.

Дочь — Надал Анастасия — 1995 года рождения, ученица тернопольской средней школы № 29.

По вероисповеданию — греко-католик, верный УГКЦ.

Примечания

Источники 
 В. Левицький, Г. Яворський. Надал Сергій Віталійович //

Ссылки 
 Сайт Тернопольского городского совета

Выпускники Тернопольского национального экономического университета
Депутаты Тернопольского областного совета
Главы Тернополя
Члены партии «Свобода»